AMV pode significar:
Anime Music Video, também pode ser de filmes
AMV (formato digital), extensão de arquivo de vídeo.AMV, normalmente usada em MP4s.
AMV (automóvel), uma empresa fabricante de automóveis.
Aparelho de Mudança de Via, equipamento usado em ferrovias para permitir ao material circulante transitar de uma linha para outra.

Desambiguação